Città giardino – corrispettivo italiano di Garden City
 Città Giardino Aniene – zona di Roma compresa nel quartiere di Monte Sacro
 Città Giardino – frazione di Melilli in provincia di Siracusa
 Città Giardino – zona di Torino nel quartiere Mirafiori Nord
 Città Giardino – II circoscrizione di Pavia
 Città giardino – quartiere di Viareggio in Versilia (Lucca)
 Città Giardino – quartiere di Grado in Friuli-Venezia Giulia

Pagine correlate 

 Garden City